Par convention, le mot « première » s'abrège en «  » et non en « 1 ». Les mots « première » et « premiere » peuvent être employés dans différents contextes.

Nom commun 
Comme nom commun, « première » peut alors désigner : 
 la première : la classe de lycée en France qui suit la seconde ;
 en alpinisme : la première ascension ;
 en cinématographie : la première scène filmée lors d'un tournage ;
 dans le monde du spectacle : la première représentation publique d'une pièce de théâtre, et plus généralement d'un spectacle, la première diffusion d'un film ou, à tort, l'avant-première, première représentation publique ou privée d'un spectacle à un public de personnalités et de critiques, donnée avant la première ;
première, un ancien jeu de carte.

Titres 

 Première, un magazine sur le cinéma français (le nom fait référence au terme cinématographie précédemment cité).
 Adobe Premiere, un logiciel de montage vidéo.
 Premiere, un jeu de société de Dirk Henn.
 , un jeu vidéo édité par Core Design en 1992.
 Première (Premiere), un film autrichien réalisé par Géza von Bolváry, sorti en 1937

Voir aussi 
 
 
 Premières est également le nom d'une commune française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Premiere SAT, une chaîne allemande de télévision par satellite.

Notes et références